La segunda prueba de esquí alpino de la Copa del Mundo de Esquí Alpino de 2013/14 se disputó los días 16 y 17 de noviembre de 2013 en la ciudad de en Levi(Finlandia).

Calendario 
<div>

Eslalon Masculino 
Únicamente incluidos los participantes que puntuaron.
<div>

Eslalon Femenino 
Únicamente incluidas las participantes que puntuaron. 
<div>

Notas y referencias 

Copa del Mundo de Esquí Alpino
Esquí en 2013